Touppéré peut désigner :
 Touppéré, un village du Cameroun dans l'arrondissement de Bogo,
 Touppéré, un village du Cameroun dans l'arrondissement de Dargala.

Homonymie de localités